Cupa Balcanilor din 1971 a fost o ediție a Cupei Balcanice, o competiție de fotbal pentru cluburi reprezentative din statele Balcani. A fost disputat de 6 echipe și Panionios a câștigat trofeul.

Group A

Grupa B

Finals

First leg

Second leg

Panionios won 3–2 on aggregate.

References

External links

RSSSF Archive → Balkans Cup

Mehmet Çelik. "Balkan Cup". Turkish Soccer